Valadão pode referir-se a:

 Ana Paula Valadão - cantora gospel brasileira, líder da banda Diante do Trono.
 André Valadão - cantor gospel brasileiro.
 Márcio Roberto Vieira Valadão - pastor brasileiro, líder da Igreja Batista da Lagoinha.
 Mariana Valadão - cantora gospel brasileira.
 Jece Valadão - ator e pastor brasileiro.

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos